Українське телебачення, а саме УТ-1 до 1992 р.
 Український тиждень